Eliteserien i ishockey 1997-98 var den 38. sæson af den bedste danske række i ishockey og den 13. sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 41. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ti hold, der først spillede et grundspil i form af en tredobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 27 kampe til hvert hold. Derefter gik de seks bedste hold videre til mellemspillet "Superisligaen", der siden sidste sæson var blevet reduceret fra en tripel- til en dobbeltturnering, hvor de spillede om seedninger til kvartfinalerne. De fire dårligst placerede grundspilshold spillede videre i "Den fortsatte Eliteserie" sammen med de fire bedst hold fra 1. division, hvor de i alt otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om de to sidste pladser i kvartfinalerne. Kvartfinalerne, semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev afviklet bedst af tre kampe.

Mesterskabet blev for anden sæson i træk vundet af Herning Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for niende gang i alt og for sjette gang inden for de seneste otte sæsoner. Det var endvidere tiende sæson i træk, at Herning IK vandt DM-medaljer. I finalen besejrede midtjyderne grundspilsvinderne fra Rungsted IK med 3-2 i kampe. Det var første gang siden indførelsen af bedst-af-fem-formatet i 1991, at der blev brug for alle fem kampe for at få afgjort finalen. Den femte og afgørende finalekamp blev spillet i Herning Isstadion den 31. marts, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 3-0 på mål af Børre Jonassen, Todd Bjorkstrand og Lars Mølgaard. Mesterholdet sikrede sig bl.a. titlen på en formidabel hjemmebanestatistik i slutspillet, der lød på 8 sejre i 8 kampe, mens det på udebane kun opnåede en enkelt sejr i fem kampe.

Bronzemedaljerne gik til Frederikshavn IK, som i bronzekampen besejrede Esbjerg IK med 2-0 i kampe, og som dermed vandt DM-medaljer for første gang siden sæsonen 1989-90, hvor det ligeledes var blevet til bronzemedaljer. Vendelboerne havde tabt en tæt semifinale til Herning IK med 3-2 i kampe, mens Esbjerg IK i sin semifinale havde tabt med 1-3 til Rungsted IK.

Det blev til gengæld en tung sæson for den nystiftede fusionsklub Aalborg IK, der inden sæsonen var blevet dannet ved en sammenlægning af AaB Ishockey af 1996 og IK Aalborg, og som stillede op med et meget ungt hold. Holdet opnåede blot én sejr i de 27 grundspilskampe, men sikrede sig dog endnu en sæson i Eliteserien i kvalifikationsspillet.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en tripelturnering alle-mod-alle, hvilket gav 27 kampe til hvert hold, som blev afviklet i perioden 18. september - 14. december 1997. De seks bedste hold gik videre til Superisligaen, mens de sidste fire hold spillede videre i "Den fortsatte Eliteserie".

Mellemspil

Superisligaen 

Superisligaen havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet og blev afviklet som en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold. Kampene blev spillet i perioden 8. januar - 22. februar 1998. Alle seks hold gik videre til kvartfinalerne, og de spillede således udelukkende om seedningerne til kvartfinalerne.

Den fortsatte Eliteserie 

Den fortsatte Eliteserie havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på 7.- til 10.-pladsen i Eliteseriens grundspil, og de fire bedste hold fra 1. division. De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og holdene fra Eliteserien startede "Den fortsatte Eliteserie" med henholdsvis 3, 2, 1 og 0 point afhængig af deres placering i grundspillet, mens holdene fra 1. division startede ligeledes med 3, 2, 1 og 0 point i henhold til deres placering i 1. division.

Holdene spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle i perioden 4. januar - 24. februar 1998, hvilket gav 14 kampe til hvert hold. De to bedst placerede hold kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne, mens de øvrige seks hold spillede videre i kvalifikationsspillet om de to sidste ledige pladser i den efterfølgende sæson i den bedste række.

Ved pointlighed rangeredes holdene først og fremmest efter indbyrdes opgør. Hvidovre IK blev derfor rangeret foran Odense IK, eftersom de to hold havde spillet 2-2 i Hvidovre og sjællænderne havde vundet returkampen i Odense med 3-2.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seks hold, som havde spillet om seedninger til slutspillet i Superisligaen, samt de to bedste hold fra den fortsatte Eliteserie, der blev seedet som nr. 7 og 8. Kvartfinalerne, semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev spillet bedst af tre kampe.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinalerne, Frederikshavn IK og Esbjerg IK. Opgøret blev afgjort bedst af tre kampe, og Esbjerg IK havde fordel af hjemmebane i en evt. tredje kamp som følge af at holdet var sluttet foran nordjyderne i Superisligaen, men så langt nåede serien aldrig, eftersom Frederikshavn IK afgjorde serien med to sikre sejre på 8-3 og 8-1 i de to første kampe.

Frederikshavn Ishockey Klub vandt dermed DM-medaljer for første gang siden sæsonen 1989-90, hvor det ligeledes var blevet til bronzemedaljer.

Finale 

Finalen var et opgør mellem vinderen af Eliteseriens grundspil, Rungsted IK, og vinderen af Superisligaen, Herning IK, som dermed var førsteseedet i slutspillet og dermed havde fordel af hjemmebane i den afgørende kamp. Opgøret blev spillet bedst af fem kampe, og for første gang siden indførelsen af bedst-af-fem-formatet i 1991 blev der brug for alle fem kampe for at få afgjort finalen. Den femte og afgørende finalekamp blev spillet i Herning Isstadion den 31. marts 1998, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 3-0 på mål af Børre Jonassen, Todd Bjorkstrand og Lars Mølgaard.

All star-hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Passion Hockey - Championat du Danemark 1997/98  
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1997-1998  
 EliteProspects - 1997-1998 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 5. januar - 1. april 1998.

Noter 

1997-98
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1997
Ishockey i 1998